Prajapati kan syfta på:

 Prajapati (hinduism) – en gud i indisk mytologi
 Prajapati (buddhism) – en gestalt inom buddhism
 Prajapati (kast) – ett kast i Indien